

Настольные процессоры

Duron «Spitfire» (Model 3, 180 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, Enhanced 3DNow!

 Duron 550 has to be validated. Nowhere to be found.

Duron «Morgan» (Model 7, 180 нм) 
 Все модели поддерживают MMX, SSE, Enhanced 3DNow!

Duron «Applebred» (Model 8, 130 нм) 
 Все модели поддерживают MMX, SSE, Enhanced 3DNow!

Мобильные процессоры

Mobile Duron «Spitfire» (Model 3, 180 нм) 
 Все модели поддерживают MMX, Enhanced 3DNow!

Mobile Duron «Camaro» (Model 7, 180 нм) 
 Все модели поддерживают MMX, SSE, Enhanced 3DNow!

См. также 
 Список микропроцессоров  AMD
 Список микропроцессоров  Intel
 Мобильные микропроцессоры

Ссылки 
 https://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0%2c%2c30_182_739_2979,00.html
 https://web.archive.org/web/19991013102053/http://sandpile.org/impl/k7.htm
 https://web.archive.org/web/20040603220327/http://www.geek.com/procspec/procspec.htm
 https://web.archive.org/web/20030602183609/http://users.erols.com/chare/elec.htm

AMD
Микропроцессоры фирмы AMD